Кукурпе има више значења:

 Општина Кукурпе (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Кукурпе (Кукурпе, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кукурпе (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику